Крешимир Зидарић (Теарце, 20. фебруар 1933 — Загреб, 22. мај 1998) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е▲
|-
| 1959. || Влак без возног реда || Буда (као Кресо Зидариц)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е▲
|-
| 1960. || Девети круг || Редарственик (унцредитед)
|-
| 1960. || Аустерлиц || /
|-
| 1962. || Скерцо за Марула ТВ филм || /
|-
| 1962. || Грађанин Дахлке ТВ филм || /
|-
| 1963. || Сумрак ТВ филм || /
|-
| 1963. || Жара ТВ филм || /
|-
| 1963. || У пролазу ТВ филм || /
|-
| 1963. || Црне и бијеле кошуље ТВ филм || /
|-
| 1964. || Чувај се сењске руке ТВ филм || /
|-
| 1964. || Два бијела круха ТВ филм || /
|-
| 1964. || Пред смрт ТВ филм || /
|-
| 1965. || Ту негде покрај нас ТВ серија || /
|-
| 1965. || Сасвим мало скретање ТВ филм || /
|-
| 1966. || Правда Кратки филм || /
|-
| 1966. || Миротворци ТВ филм || /
|-
| 1967. || Бреза || Жандар (као Крешо Зидарић)
|-
| 1967. || Илузија || Симић
|-
| 1967. || Кад је мач кројио правду ТВ серија || /
|-
| 1967. || Љубов Јароваја ТВ филм || /
|-
| 1967. || Кинески зид ТВ филм || /
|-
| 1968. || За његово добро ТВ филм || /
|-
| 1968. || Политичка вечера ТВ филм || /
|-
| 1968. || Дјеца из сусједства ТВ филм || /
|-
| 1969. || Дневник Оченашека ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Дивљи анђели || Аутомеханичар (као Крешо Зидарић)
|-
| 1969. || Хокус-покус Кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е▲
|-
| 1970. || Оверњонски сенатори ТВ филм || /
|-
| 1970. || Моји драги добротвори ТВ филм || Директор творнице
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ филм || /
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ серија || 
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Крвави Стипе
|-
| 1972. || Клупа у Јурјевској ТВ серија || /
|-
| 1972. || Мадлен, љубави моја! Кратки филм || /
|-
| 1972. || Терет доказа ТВ филм || /
|-
| 1972. || Рођендан мале Мире ТВ филм || /
|-
| 1972. || Драмолет по Ћирибилију ТВ филм || /
|-
| 1973. || Живјети од љубави || Супутник у влаку
|-
| 1974. || Човик и по ТВ серија || Петар звани „Рак”
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || /
|-
| 1974. || Депс || Полицијски инспектор
|-
| 1974. || Представа „Хамлета“ у Мрдуши Доњој || Букара / Краљ
|-
| 1974. || Нож Кратки филм || /
|-
| 1975. || Кућа || Жарко (као Крешо Зидарић)
|-
| 1977. || Марија ТВ серија || /
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија || Куслец - командант бригаде
|-
| 1978. || Томо Бакран ТВ филм || Стражар Петар Кодрња
|-
| 1978. || Кармине ТВ филм || /
|-
| 1979. || Грозница ТВ филм || Очух
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е▲
|-
| 1980. || Пуном паром ТВ мини серија || /
|-
| 1981. || Аретеј ТВ филм || /
|-
| 1980 1981. || Вело мисто ТВ серија || Баћо
|-
| 1981. || Снађи се, друже || Куслец - командант бригаде
|-
| 1981. || Поглавље из живота Аугуста Шеное ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1984. || Задарски мементо || Ловре
|-
| 1984. || Ево ти га, мистер Флипс! ТВ филм || Паја
|-
| 1984. || У позадини ТВ филм || Ђурчевић
|-
| 1985. || Хорватов избор || /
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Станко Вукеља
|-
| 1988. || Кад фтичеки попевлеју ТВ филм || /
|-
| 1988. || У средини мојих дана || Директор
|-
| 1988. || Млада сила ТВ филм || /
|-
| 1988. || Господски живот Стипе Звонарова ТВ филм || Управник
|-
| 1989. || Птице небеске ТВ мини серија || /
|-
| 1989. || Прича о Духу ТВ филм || Отац
|-
| 1989. || Крвопијци || Милиционер у ботаничком врту
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е▲
|-
| 1990. || Тражим сродну душу ТВ мини серија || Господин Гец
|-
| 1991. || Париз - Истра Кратки филм || /
|-
| 1992. || Јагуар Видео || /
|-
| 1995. || Госпа || Бишопов возач
|-
| 1995. || Мртва точка ТВ филм || /
|-
| 1997. || Понт Неуф || Розенковски
|-
| 1998. || Трансатлантик || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1933.
Умрли 1998.
Хрватски глумци
Југословенски глумци